Krasin kan syfta på:

 Leonid Krasin – (1870–1926), en rysk (sovjetisk) handelsdiplomat och kommunistisk politiker

Geografi

Antarktis 

 Nunataki Krasin,

Polen 

 Krasin, Polen, Ermland-Masuriens vojvodskap, Powiat elbląski, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar